Mossebosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossebosjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Tranemo kommun,  (29,8 ha)
Norra Mossebosjön, sjö i Gislaveds kommun,  (19,7 ha)
Södra Mossebosjön, sjö i Gislaveds kommun,  (20,4 ha)
Mossebosjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun och Ödeshögs kommun,  (69,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn